Каринья́н () — многозначный термин французского происхождения.

Другое 
 Кариньян (виноград) — сорт чёрного винограда

География 
 Кариньян (Канада) — канадский муниципалитет в провинции Квебек.
 Кариньян (Франция) — французская коммуна в департаменте Арденны.
 Кариньян-де-Бордо — французская коммуна в департаменте Жиронда.
 Кариньяно — городок в Италии